Beßlich steht für:
 Beßlich, Ortsteil der Gemeinde Newel im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Personen:
 Barbara Beßlich (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Beselich
 Klosterruine Beselich
 Marienkapelle (Beselich)